En händig man på turné 2007 — гастрольный тур Пера Гессле по Швеции в поддержку его сольного альбома "En händig man", который прошёл с 11 июля по 12 августа 2007 года. Предварительный промоконцерт прошёл 3 июля 2007 года в Стокгольме в рамках ежегодного проекта Allsång på Skansen. По официальным данным, всего за месяц живые концерты музыканта и его группы посетило более 128.800 человек.

На последнем концерте турне 12 августа 2007 года в Стокгольме в качестве зрителя присутствовала коллега Пера Гессле по дуэту Roxette, Мари Фредрикссон с семьёй.

Музыканты 
 Пер Гессле — основной вокал, гитара
 Кларенс Овферман — клавишные
 Кристофер Лундквист — гитара, клавиола, бэк-вокал
 Матс МП Перссон — гитара
 Хелена Юсефссон — вокал, бэк-вокал, перкуссия
  — ударные
 Магрус Бёрьесон — бас-гитара, бэк-вокал

Список городов и даты концертов 
 11 июля — Örjans vall, Хальмстад
 13 июля — Stångebrofältet, Линчёпинг
 14 июля — Högbo bruk, Сандвикен
 15 июля — Sammilsdal, Лександ
 17 июля — Idrottsplatsen, Боргхольм
 19 июля — Замок Софиеру, Хельсингборг
 20 июля — Gränsö slott, Вестервик
 21 июля — Slottskogsvallen, Гётеборг
 22 июля — Vallen, Стрёмстад
 24 июля — Östergravar, Висбю
 27 июля — Bolougnersskogen, Шёвде
 28 июля — Christinehofs slott, Кристенхоф
 29 июля — Fästningsrundan, Варберг
 1 августа — Elmiafältet, Йёнчёпинг
 3 августа — Mariebergsskogen, Карлстад
 4 августа — Evedal, Векшё
 5 августа — Mölleplatsen, Мальмё
 10 августа — Lögarängen, Вестерос
 11 августа — Brunnsparken, Эребру
 12 августа — Sjöhistoriska, Стокгольм

DVD с живым концертом 

Релиз 12 декабря 2007 года. Номер по каталогу: 5099 9 515398 9 4. Изначально DVD снимали на концерте в Гётеборге 21 июля 2007 года. Позже было объявлено, что запись испорчена и непригодна для изготовления DVD, поэтому ещё один концерт сняли на последнем шоу в Стокгольме, 12 августа.

На DVD вошли: полный концерт, состоящий из 25 песен + интро; видеодневник ударника Йенса Йонссона (ранее доступный также на сайте YouTube , но в плохом качестве); видеоклип на песню "En händig man" в отличном качестве (реж. Антон Корбайн), а также звуковой трек "När vi två blir en" (klarnett version) — инструментальная кларнет-версия. Общая длительность DVD — 129 минут, звук Dolby digital surround (DTS), широкоэкранная версия (16:9).

Список композиций 
Список песен, исполненных на концерте в Стокгольме и записанных на DVD:

 Intro — кларнет-версия песни «När vi två blir en»
 Juni, juli, augusti
 (Hon vill ha) Puls
 Pratar med min müsli (hur det än verkar)
 En händig man
 På promenad genom stan
 Vilket håll du än går
 Hannas kärlekspil
 Det hjärta som brinner
 En sten vid en sjö i en skog
 När alla vännerna gått hem
 Om du bara vill
 Jag skulle vilja tänka en underbar tanke
 Kung av sand
 Представление музыкантов
 Här kommer alla känslorna (på en och samma gång)
 Födelsedag
 Fru Nordin
 Spegelboll
 Gå & fiska!
 Экстра
 Om du kommer ihåg
 Tycker om när du tar på mej
 Ljudet av ett annat hjärta
 Ska vi älska, så ska vi älska till Buddy Holly
 Экстра-экстра
 Sommartider
 Min hälsning

Галерея

См. также 
 Mazarin sommarturne 2003
 Party Crasher tour 2009

Ссылки 
 Российский фэн-клуб Roxette
 Официальный сайт альбома "En händig man"
 Официальный сайт Пера Гессле

Источники информации 

Пер Гессле
Гастрольные туры Пера Гессле